Sunne est une commune du comté de Värmland en Suède.
 Sunne est une commune suédoise du comté de Värmland.